Eban steht für:

 Eban (Indonesien), Ort in Westtimor, Indonesien

Eban ist der Familienname folgender Personen:

 Abba Eban (1915–2002), israelischer Politiker und Diplomat
 Fumi Eban, japanische Mangaka